<noinclude>Mарголин (варианты — Mарго́лис, Маргулис, Маргуля́н) — еврейская фамилия. Означает на иврите жемчуг ().

Известные носители

А-Л 
 Марголин, Адольф Борисович (1909—?) — советский экономист, экономико-географ, руководитель экономических исследований Якутской и Амурской комплексных экспедиций АН СССР.
 Марголин, Анна (Роза Лебенсбойм; 1887—1952) — американская поэтесса, писавшая на идише.
 Марголин, Аркадий Давидович (1929—2007) — российский физик, специалист в области химической физики.
 Марголин, Арнольд Давидович (1877—1956) — адвокат, общественный деятель и писатель.
 Марголин, Вадим Исакович (род. 1977) — рок-музыкант, гитарист.
 Марголин, Вениамин Савельевич (1922―2009) ― трубач, профессор Петербургской консерватории.
 Марголин, Виктор Анатольевич (1954—2012) — российский орнитолог.
 Марголин, Григорий Сергеевич (1892—1972) — советский невропатолог.
 Марголин, Давид Семёнович (1850—1918) — общественный деятель, меценат, основатель крупных торгово-промышленных предприятий.
 Марголин, Джанет (1943—1993) — американская актриса.
 Марголин, Евгений Израилевич (1934—1990) — советский журналист, киносценарист, поэт.
 Марголин, Зиновий Эммануилович (род. 1960) — белорусско-российский театральный художник.
 Марголин, Лев Соломонович (1895—1937) — советский учёный-экономист, партийный и государственный деятель.

М-Я 
 Марголин, Марк Соломонович (1932—?) — разработчик вычислительных машин серии «Минск»
 Марголин, Михаил Владимирович (1906―1975) — конструктор-оружейник, разработчик спортивного пистолета МЦ 1.
 Марголин, Моисей Маркович (1862—1939) — писатель.
 Марголин, Натан Вениаминович (1895—1938) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Днепропетровского обкома КП(б) Украины.
 
 Марголин, Самуил Акимович (1893—1953) — российский театральный режиссёр и критик.
 Марголин, Сергей Павлович (1853—1906) — русский адвокат, присяжный поверенный, сын П. В. Марголина.
 Марголин, Стюарт (1940—2022) — американский актёр кино, театра и телевидения и режиссёр, лауреат двух премий «Эмми» за роль Эвелин «Ангел» Мартин в телесериале 1970-х годов «Рокфордские файлы».
 Марголин, Элиэзер (1875—1944) — австралийский и британский военный.
 Марголин, Юлий Борисович (1900—1971) — польский и израильский публицист, автор книги «Путешествие в страну ЗЭ-КА».

См. также 
 Маргулис
 Марголин (пистолет) — полуавтоматический малокалиберный пистолет для спортивной стрельбы.